Jenkinsville bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jenkinsville (Kentucky)
 Jenkinsville (South Carolina)
 Jenkinsville (Tennessee)
 Jenkinsville (Wisconsin)